EF English First är en fristående division inom EF Education som erbjuder engelsklektioner i hemlandet till alla åldrar och på alla nivåer. EF Education är framförallt ett företag inriktat på studier i utlandet och språkresor men då flera länders medborgare, av politiska och ekonomiska skäl, har svårt att resa utomlands har man även valt att under English First driva skolor lokalt i länderna. EF English First öppnade sina första skolor i Ryssland och Kina och har nu mer än 500 anslutna skolor över hela världen.

Externa länkar 
EF English First
EF Språkresor

Utbildningsföretag

zh:EF English First